

Боголюбовка — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Боголюбовка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Боголюбовка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Боголюбовка — присілок, Чишминський район, Башкортостан